Mutua Madrid Open 2017 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier Mandatory w sezonie 2017 z cyklu Mutua Madrid Open rozgrywany w dniach 6–13 maja 2017 roku w Madrycie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 5 924 318 euro.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2017 w tenisie ziemnym
2017
2017 w Hiszpanii